La transmission est l'

Mécanique 
La transmission transfère l'énergie mécanique d'un moteur vers un organe utilisateur.

Électronique et informatique 
Le terme transmission s'applique à tout acheminement d'un message d'un émetteur à un récepteur. Quand un système peut effectuer la transmission dans les deux sens, on le dit duplex.
 Une transmission radio est une technique de télécommunication qui utilise une onde électromagnétique.
 Une ligne de transmission est une paire de conducteurs électriques envisagée du point de vue de la transmission, particulièrement à haute fréquence.
 La transmission de données copie des codes représentant des informations d'un dispositif à un ou plusieurs autres. La transmission série et la transmission parallèle sont des procédés de transmission des données.
 Transmission est un logiciel libre client du  protocole BitTorrent.

Forces armées 
 Chez les militaires les transmissions sont les services chargés d'assurer les communications d'informations, que ce soient des renseignements ou des ordres, par exemple transmissions dans l'armée française.

Médecine 
 La transmission autosomique récessive et la transmission autosomique dominante sont deux modalités de transmission d'une maladie génétique par les autosomes ou les gonosomes.
 Une maladie génétique peut aussi s'acquérir par transmission mitochondriale.
 Dans les soins hospitaliers ou à domicile quand ils impliquent plusieurs personnes, la transmission est la passation des observations concernant l'état des malades.

Connaissance 
 La transmission des savoirs concerne tous les processus pédagogiques, formels et informels, la tradition orale, l'archivage, les musées et encyclopédies.

Notes et références